Rådhusesplanaden kan syfta på:

 Rådhusesplanaden, Gävle – en esplanad och stadspark i Gävle
 Rådhusesplanaden, Umeå – en esplanad i Umeå